Ата́ка зву́ка — первоначальный импульс звукоизвлечения, необходимый для образования звуков при игре на каком-либо музыкальном инструменте или при пении вокальных партий; некоторые нюансировочные характеристики различных способов звукоизвлечения, исполнительских штрихов, артикуляции и фразировки.

Физическая и психоакустическая природа атаки звука 
В аспекте сугубо физическом, тот или иной характер атаки звука обусловлен крутизной и длительностью переднего фронта спектрального состава частотных колебаний первоначального звукового импульса, образующегося в момент извлечения звука при игре на каком-либо музыкальном инструменте или при исполнении вокальных партий.
С другой стороны, из психоакустики известно, что чем быстрее нарастает звуковой импульс, тем дальше его спектр простирается в высокочастотную область, а поэтому сильные (яркие) атаки звуков всегда ассоциируются у слушателей с высокочастотными спектральными компонентами, и наоборот.

Виды атаки звука 

В вокальной практике различают 4 основных вида атаки звука:
 твёрдая атака, обеспечивающая звучанию голоса громкость, яркость, энергичность, резкость; без воздуха, сначала идет звук, а за ним воздух.
 мягкая атака, придающая звучанию голоса мягкость, бархатистость, богатство обертонов; без воздуха, связки смыкаются плотно.
 придыхательная атака(субтон); в разговорной речи этому виду атаки звука соответствует голосовое звукоизвлечение при «секретной беседе», которая ведётся на приглушённых тонах и доверительных интонациях. В данной атаке к звуку присоединяется воздух, и получается, что звук воспроизводится сразу одновременно с воздухом.
 Экспрессивная(взрывная) атака, используется в эстрадной, джазовой и роковой музыке. Атака, где к звуку добавляется шум, создаются такие приемы как гройл, скрим, харш или рык, джазовый гроул, джазовый рык.

Для каждого музыкального инструмента (струнного, духового, ударного и т. д.) используемая при игре на нём атака звука имеет свои индивидуальные особенности, обусловленные конструкцией этого инструмента и спецификой характерных для него способов звукоизвлечения.

См. также 
 Штрихи (музыка)
 Артикуляция (музыка)
 Фразировка

Литература 
 Алдошина И., Основы психоакустики. Оборонгиз., Москва, 2000.
 Тюлин Ю. Н., Строение музыкальной речи. — Л.: Музгиз, 1962.

Музыкальные термины

Теория музыки
Музыкальная эстетика